Сан Антонино Монте Верде има више значења:

 Општина Сан Антонино Монте Верде (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонино Монте Верде (Сан Антонино Монте Верде, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику